FST kan syfta på:

 Yle FST5 – det finländska rundradiobolaget Yles svenskspråkiga tv-kanal Finlands Svenska Television
 FST – en förening som har till uppgift att tillvarata svenska tonsättares intressen , se Föreningen svenska tonsättare
 FST – en tidigare förening i Sverige, se Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter
 Fst – ett tidigare försvarsmaktsgemensamt ledningsförband i Sverige, se Försvarsstaben